Toponímia:
Edificacions:
Mas del Cec (el Perelló): edificació del municipi del Perelló (Baix Ebre)
Mas del Cec (l'Ametlla de Mar): edificació del municipi l'Ametlla de Mar (Baix Ebre)
Mas del Cec (Alcanar): edificació del municipi d'Alcanar (Montsià)